Es gab mehrere Verträge von München:
 Münchner Vertrag von 1325, siehe Ludwig IV. (HRR)#Doppelherrschaft (1325–1327)
 Vertrag von München (1619)
 Vertrag von München 1805 (auch als Bogenhausener Vertrag bekannt)
 Vertrag von München (1816)

Siehe auch:
 Münchner Abkommen
 Vertrag von Nymphenburg